santa-marianense – abitanti di Santa Maria do Pará
santa-marianense – abitanti di Santa Mariana